Конкурс песни Евровидение-2009 — третий европейский музыкальный конкурс, в котором Сербия принимает участие как отдельная страна. В 2009 от Сербии выступали Марко Кон и Милан Николич с песней на сербском языке «Ципела».

Национальный отбор 

Участник Евровидения-2009 от Сербии был выбран на национальном конкурсе «Беовизия-2009», в результате голосования телезрителей и жюри по схеме 50/50.

Полуфинал 

Полуфинал конкурса «Беовизия-2009» проходил 7 марта в Сава-центре (Белград).

Финал 

Финал конкурса «Беовизия-2009» проходил 8 марта в Сава-центре (Белград).

Ана Николич не участвовала в финале конкурса.

Евровидение-2009 

На конкурсе Сербия выступала во втором полуфинале 14 мая под номером «04» с 23.18 до 23.21 по московскому времени.

По итогам голосования песня «Ципела» заняла 10 место с 60 баллами и не прошла в финал конкурса, так как по правилам в финал проходят девять песен, набравших наибольшее количество голосов телезрителей и одна песня, выбранная жюри. Несмотря на то, что сербская песня набрала больше баллов, жюри конкурса выбрало в финал хорватского исполнителя, занявшего 13 место с 33 баллами.

Голоса Сербии во втором полуфинале

Голоса за Сербию во втором полуфинале

Голоса Сербии в финале 

Сербия не участвовала в финале конкурса, но, как и все страны, выразила свои симпатии.

Ссылки 
Выступление Сербии во втором полуфинале конкурса Евровидения 2009

Примечания 

Страны на «Евровидении-2009»